Charal es un personaje del universo ficticio de Star Wars. Es una bruja del planeta Dathomir.

Charal entrenó desde muy joven en las artes de la Fuerza (Star Wars), que en su planeta era considerada brujería. Tenía una sortija que le daba el poder de convertirse en un ave. Sirvió de espía al rey Terak, soberano de los Marauders que se estrellaron en la luna de Endor. Quedó atrapada allí en su forma de ave después de que el joven ewok Wicket destruyese su anillo usando una honda.

Personajes de Star Wars